A Copa da Liga Inglesa é uma competição tradicional na Inglaterra, não tem tantos clubes como a Copa da Inglaterra mas costuma ocupar o 1º semestre da temporada inglesa que corresponde de Julho até Dezembro de 2014. Enquanto a Copa da Inglaterra ocupa o 2º semestre de Janeiro até Junho de 2015.

Primeira Fase 

|}

Segunda Fase 

|}

Terceira Fase 

|}

Diagrama

Premiação 

Copa da Liga Inglesa